Le tournoi de tennis de Halle 2009 marque le début de la très courte saison sur gazon. Il a mis aux prises, du 8 au 14 juin, notamment Novak Djokovic,  mondial ou encore Fernando Verdasco,  mondial.

Faits marquants 
 À la suite de son titre à Roland-Garros, Roger Federer se retire du tournoi afin de se reposer et de se préparer pour Wimbledon. Son remplaçant, le Slovaque Lukáš Lacko a été battu en huitièmes de finale.
 À noter dans le tableau une 1/2 finale allemande entre Tommy Haas, celui qui a failli faire chuter Roger Federer à Roland-Garros, et Philipp Kohlschreiber, le tombeur de Novak Djokovic toujours à Roland-Garros.
 L'Allemand Tommy Haas remporte le titre, son premier sur gazon, le douzième de sa carrière.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Article connexe 
 Saison 2009 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2009
Sport en Allemagne en 2009
Halle
Tennis en juin 2009